Kure je lahko: 

 Kure, red ptic
 Kure, mesto in pristanišče na otoku Honšu, Japonska
 Kure, priimek več znanih ljudi